Actinoseta är ett släkte av kräftdjur. Actinoseta ingår i familjen Cylindroleberididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Actinoseta